Lemps hace referencia a varios artículos:

Comunas en Francia
 Lemps (Ardèche)
 Lemps (Drôme)

Personas
 Alain Hutetz de Lemps, escritor.